Walsø oder Walsøe  ist ein nordischer Familienname:
 Margit Walsø (* 1968), norwegische Schriftstellerin, Verlegerin und Kuratorin
 Per Walsøe (* 1943), dänischer Badmintonspieler